Crump Island ist der Name folgender Inseln:

 Crump Island (Antigua), Insel vor Antigua
 Crump Island (Irland), Insel vor Connaught, Irland
 Crump Island (Edmonson County), Flussinsel im Mammoth-Cave-Nationalpark, Kentucky, Vereinigte Staaten